Art'owr Mkrtčyan (calciatore) (nato nel 1973)
Art'owr Mkrtčyan (politico), presidente della Repubblica del Nagorno-Karabakh (1959-1992)